Новогіреєво:
 Новогіреєво — колишній підмосковне дачне селище, включений до складу Москви у 1960 році
 Новогіреєво — район Східного адміністративного округу міста Москви
 Новогіреєво — залізнична платформа в Москві
 «Новогіреєво» — станція Московського метрополітену
ТЧ-12 «Новогіреєво» — електродепо Московського метрополітену